De Irisbus Citelis is een integral low floor-autobus, geproduceerd door de Franse busfabrikant Irisbus. De bus werd sinds 2005 gebouwd en was opvolger van de Irisbus Agora en de Irisbus CityClass. In 2013 is de productie van dit type stadsbus opgevolgd door de Iveco Bus Urbanway.

De bus werd geproduceerd in de Italiaanse vallei van Ufita, de Franse stad Annonay en in de Irisbusfabriek van het voormalige Tsjechische merk Karosa.

Er bestaan negen versies van de Citelis:
 10.5 m diesel
 12 m diesel
 18 m diesel
 12 m Line diesel
 10.5m CNG
 12 m CNG
 18 m CNG
 12 m hybride
 18 m hybride

Bij de Lineversie is, in tegenstelling tot de andere versies, de motor horizontaal geplaatst, in plaats van verticaal, om zo meer zitplaatsen te kunnen creëren. Naast de diesel en CNG-versies zijn er sinds 2007 ook trolleybusversies en sinds 2010 hybrideversies beschikbaar.

Trolleybus 
Onder licentie van Irisbus bouwt de Tsjechische busfabrikant Škoda een trolleybusvariant van de Citelis. Deze versie staat bekend als de Škoda 24Tr Irisbus en rijdt vooral in Oost-Europese landen.

Technische specificaties 

1= afhankelijk van het aantal deuren en stoelindeling; 2= inclusief staanplaatsen

Inzet 
In Nederland reed een bus in 2007 tijdelijk op proef bij HTM. Daarnaast heeft Arriva Nederland een aantal 10.5 m- en 12 m-bussen op CNG voor inzet op de stadsdienst van Leeuwarden in de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân per december 2012. De bus rijdt ook in onder andere België, Duitsland en Frankrijk in de reguliere dienstregeling. In België wordt de bus ingezet bij TEC en enkele buspachters.

De eerste rechtsgestuurde Citelis kwam in 2008/2009 in dienst bij Swan Transit uit Australië.

Foto's 

Busmodel